El término V8 puede referirse a:

V8, banda de heavy metal de Argentina;
 Motor V8, un tipo de motor, sobre todo de automóviles, llamado así por la disposición de sus cilindros.
V8 (intérprete de JavaScript), un motor de código abierto para JavaScript creado por Google.